Кюлаярв (, , , ) — сточное пресное озеро в уезде Вырумаа, Эстония. Средняя площадь водного зеркала составляет 23,1 га. Озеро является истоком реки Пиуза, относящейся к бассейну Псковского озера.

На берегу расположен населённый пункт Плаани (Plaani). По правому берегу озера проходит автодорога 161. Берега в основном хорошо облесены.

В ихтиофауне присутствуют обычные для этих мест: обыкновенная плотва, речной окунь, щука, золотой карась, линь, обыкновенный ёрш, красноперка, налим, язь, вьюн, щиповка, пескарь, речной рак.

В буквальном переводе с эстонского Кюлаярв означает «деревенское озеро».

Акваторию озера, как и соседнего с ним озера Аласъярв (Alasjärv), на 0,5 км ниже по течению реки Пиуза, в свой состав включает природный парк Хаанья, образованный ещё в 1957 году.

Примечания 

Бассейн Пиузы
Озёра Вырумаа
Рыуге (волость)